Les Sœurs, groupe de trois îles de Nouvelle-Zélande
 Les Sœurs, tableau d'Abbott Handerson Thayer (1884)
 Les Sœurs (Сёстры), film russe de Sergueï Sergueïevitch Bodrov (2001)
 Les Sœurs (Kız Kardeşler), film turc d'Emin Alper (2019).